Zeta Scorpii (ζ Sco) es una denominación de Bayer compartida por dos estrellas diferentes en la constelación de Scorpius, el escorpión:

 Zeta1 Scorpii, una de las estrellas más luminosas de la galaxia cuya magnitud visual es 4,77.
 Zeta2 Scorpii, estrella gigante naranja de magnitud 3,62 situada a 150 años luz.